«Гранд-отель», или «Гранд Отель» (), — испанский телесериал производства телекомпании . Впервые вышел в Испании на телеканале «Antena 3» в 2011 году.

Аудитория на премьерных сериях превзошла 3,7 млн зрителей, что составляет почти 20 %.

Сюжет 
В 1905 году молодой человек Хулио Ольмедо приезжает в Гранд Отель, где под видом официанта расследует исчезновение своей сестры. На пути расследования он встретит Алисию Аларкон, дочь владелицы отеля, в которую влюбится и которой будет доверять. Романтическая история омрачается серией убийств и других неожиданных событий, с которыми предстоит справиться героям, а также тем, что Алисия помолвлена с Диего, амбициозным мужчиной, готовым на все, чтобы стать директором отеля.

Места съёмок 

По сюжету события сериала происходят неподалёку от вымышленного города Канталоа. Основные съёмки первого сезона телесериала проходили на полуострове Ла-Магдалена в городе Сантандер, воплощением Гранд-отеля стал знаменитый Королевский дворец Ла-Магдалена, бывшая летняя резиденция испанского короля Альфонсо XIII, который является самым посещаемым местом полуострова. Дворец имеет два основных входа — северный и южный, который является главным входом как в телесериале, так и в действительности.

В ролях

Список серий телесериала

Первый сезон

Второй сезон

Третий сезон

См. также 
 Гранд-отель (фильм)
 Гранд-отель (телесериал, 2019)
 Гранд-отель (мюзикл)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт телесериала 
 Официальный сайт телеканала 
 Официальный сайт телекомпании 
 Смотреть «Гранд-отель» онлайн 
 Гранд отель

Телесериалы на испанском языке
Драматические телесериалы Испании
Исторические телесериалы Испании
Телесериалы Испании 2011 года
Исторические телесериалы о 1900-х годах